Guaribensi – abitanti di Guariba
Guaribensi – abitanti di Monteirópolis